* Встреча — кинокомедия, Азербайджан, 1955 год.
  — фильм, Румыния, композитор Э. Морриконе, 1982 год.
 Встреча — фильм, СССР, Рижская киностудия, 1979 год.
 Встреча — короткометражный фильм режиссёра Александра Итыгилова по одноимённому рассказу Валентина Распутина, 1980 год.
 Встреча — мультипликационный фильм киностудии «Киевнаучфильм», 1984 год. Встреча — американский фантастический триллер 2018 года режиссёра Фульвио Сэстито.